

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Litwinki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica 
 Litwinki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Miejscowości na Białorusi 
 Litwinki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Batcze
 Litwinki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kwasówka